Hattenhofen névvel a következő cikkek találhatók:
Hattenhofen (Göppingeni járás), település Németországban, Baden-Württembergben
Hattenhofen (Bajorország), település Németországban, Bajorországban